Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Monica Seles 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Monica Seles (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragnière (quarti di finale)
 Patricia Hy-Boulais (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Helena Suková (semifinali)
 Lori McNeil (semifinali)

 Judith Wiesner (terzo turno)
 Amanda Coetzer (terzo turno)
 Nataša Zvereva (terzo turno)
 Brenda Schultz (secondo turno)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Naoko Sawamatsu (terzo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Nicole Bradtke (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1992